Stop! – singolo dei Jane's Addiction
Stop! – album di Sam Brown
Stop! – singolo di Sam Brown
Stop! – album dei The Chesterfield Kings